Ме́нский райо́н () — упразднённая административная единица в центре Черниговской области Украины. Административный центр — город Мена.

География 
Площадь 1376 км².

Менский район граничит на севере с Щорским районом, на северо-востоке — с Корюковским, на юго востоке — с Борзнянским, на юго-западе — с Куликовским, на западе — с Черниговским, на северо-западе — с Городнянским.

Административный центр (Мена) находится возле одноимённой реки.

Также на территории района протекает река Десна.

История 
Менский район был образован в 1932 году и был в составе Черниговской области Украинской ССР. 30 ноября 1960 года к Менскому району были присоединены части территорий упразднённых Березнянского и Корюковского районов.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы вошёл состав Корюковского района.

Демография 
Население на 01.01.2006 г. — 42 300 жителей, в том числе в городских условиях проживают около 21 тыс. чел. Всего насчитывается 56 населённых пунктов.

Административное устройство

Населённые пункты 
В менском районе есть 2 посёлка городского типа — Березна, Макошино. Сёла: Покровское, Локнистое, Семёновка, Стольное, Блистова, Николаевка, Синявка, Куковычи, Борковка, Волосковцы, Осьмаки, Лески, Гусавка, Максаки и другие.

Политика 
Менские казаки были переселены российской императрицей Екатериной II на Кубань, где основали в 1794 году Менской курень, ныне станица Староминская Староминского района Краснодарского края Российской Федерации.

Известные уроженцы 
 Савченко, Степан Владимирович (1889—1942) — украинский советский литературовед, переводчик, этнограф.

Археология 
 В селе Блистова найден каролингский меч (тип S), который датируется второй половиной X — первой половиной XI века.

Исчезнувшие населённые пункты 
 Макошинское

См. также 
 Березый

Примечания

Ссылки 
 Учётная карточка района на сайте Верховной рады Украины